Lithoxus stocki är en fiskart som beskrevs av Han Nijssen och Isbrücker, 1990. Lithoxus stocki ingår i släktet Lithoxus och familjen Loricariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Malartade fiskar
stocki